ФК Левадија Талин је естонски фудбалски клуб из Талина. Клуб је основан 1998, под именом ФК Левадија Марду. Левадија тренутно игра у највишој лиги естонског фудбала (). Своје утакмице Левадија игра на стадиону Кардиорг у Кадриоргу.

Историја 
Левадија је основана 1998, када се произвођач метала Левадија прихватио да естонски клуб ФК Оподржи Естонски Есилиига клуб, ФК Олимпија Марду. Из захвалности спонзору ФК Олимпија Марду је променио име у ФК Левадија. Успешна сарадња је помогла клубу да освоји Естонски куп и лигу.

Успеси клуба 
 Прва лига Естоније
 Победник (10)
 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2020

 Куп Естоније
 Победник (8)
 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014

 Суперкуп Естоније
 Победник (6)
 1999, 2000, 2001, 2010, 2013, 2015

Левадија у лигашким и куп такмичењима Естоније

Левадија Талин у европским такмичењима 
Стање 1. јул 2010

Укупни УЕФА коефицијент је 12,5.

Збирни европски резултати 
Стање 1. јул 2010.

Референце

Спољашње везе 
 званични сајт клуба   

Л